Bartholomé oder Bartholome ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Bartholomé (1848–1928), französischer Maler und Bildhauer
 Bruno Bartholome (1927–1994), deutscher Leichtathlet
 Ernst Bartholomé (1908–1990), deutscher Chemiker
 Monika Bartholomé (* 1950), deutsche Künstlerin
 Peter William Bartholome (1893–1982), Bischof von Saint Cloud
 Pierre Bartholomée (* 1937), belgischer Komponist, Dirigent und Pianist